Segue un elenco dei 293 comuni dello stato brasiliano di Santa Catarina (SC).

Note

Voci correlate 
 Comuni del Brasile

Altri progetti 

 
Santa Catarina